Eliteserien este cea mai importantă competiție din sistemul fotbalistic din Norvegia.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020

 21  (22)  Allsvenskan
 22  (23)  Eliteserien
 23  (27)  Ligat ha'Al
 24  (18)  Superliga (Kazahstan)
 25  (27)  Prima Ligă Bielorusă
 26   (26)  Prima Ligă Azeră

Palmares 
'''De câte ori cluburile au terminat pe locurile 1, 2 și 3 în Eliteserien

Echipele în top 3

Echipele în top 2

Legături externe 
 Federația Norvegiană de fotbal

Note 

Ligi naționale de fotbal din Europa
Fotbal în Norvegia